Ziegler puede referirse a las siguientes personas:
 Alex Roberto Ziegler, ingeniero agrónomo y político argentino;
 Annette Ziegler, abogada y juez estadounidense;
 Christiana Mariana von Ziegler (1695–1760), salonnière y escritora alemana;
 Christiane Ziegler, egiptóloga francesa;
 Clemens Ziegler, líder de los anabaptistas del siglo XVI de la región de Estrasburgo;
 Jean Ziegler, político suizo;
 Günter Ziegler, matemático alemán;
 Joanna R. Ziegler Page, botánica estadounidense;
 Karl Ziegler, químico alemán, ganador del Premio Nobel;
 Kate Ziegler, nadadora estadounidense;
 Lulu Ziegler (1903–1973), actriz y cantante danesa;
 Mackenzie Ziegler, actriz estadounidense;
 Maddie Ziegler, actriz estadounidense;
 Marc Ziegler, exfutbolista alemán;
 Pablo Ziegler, pianista argentino;
 Philip Ziegler, historiador y biógrafo británico;
 Reto Ziegler, futbolista suizo;
 Rolf Ziegler, exatleta alemán;
 Zdeněk Ziegler, piragüista checoslovaco.
 Sonia Ziegler, historiadora y escritora uruguaya